The Russian Review ()

Журналы 
 The Russian Review (1905) — печатный орган организации Общества друзей русской свободы, издавался в Сан-Франциско (США).
 The Russian Review (1912—1914) — журнал, основанный Б. Пэрсом, издавался в Ливерпуле (Великобритания).
 The Russian Review (1916—1918) — журнал, издававшийся секретарём посла России в США Л. М. Пасвольским в Нью-Йорке (США).
 The Russian Review (1923—1926) — журнал, издававшийся Российским информационным бюро в Вашингтоне (США).
 The Russian Review (1941 — ) — мультидисциплинарный научный журнал по русистике, издаётся в США.

Также
 Russian Review — российский интернет-журнал Кестонского института по религиоведению.